John Gamble – kanadyjski polityk
 John Gamble – oficer marines
 John Gamble – nowożytny muzyk angielski